Rod Laver ha battuto in finale Ken Rosewall 6-4 6-3 6-4.

Teste di serie

  Rod Laver (campione)
  Tony Roche (semifinali)
  Ken Rosewall (finali)
  John Newcombe (quarti di finale)
  Tom Okker (semifinali)
  Arthur Ashe (ottavi di finale)
  Roy Emerson (ottavi di finale)
  Andrés Gimeno (quarti di finale)
 Manuel Santana (ottavi di finale)
 Željko Franulović (quarti di finale)
 Marty Riessen (secondo turno)
 Ismail El Shafei (terzo turno)
 Jan Kodeš (ottavi di finale)
 Bob Hewitt (terzo turno)
 Earl Butch Buchholz (secondo turno)
 Stan Smith (ottavi di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1969